Haaparasti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haaparasti (ö, lat 62,91, long 27,55), Norra Savolax, Kuopio, 
 Haaparasti (ö, lat 62,78, long 27,74), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar